ʻUapou, nom en langue marquisienne de l'île de Ua Pou, en Polynésie française ;
 Uapou, un genre d'araignées aranéomorphes endémique des îles Marquises.